Cette page contient les pages d'homonymie de de Fourcy, de Fourcy et Lefébure de Fourcy.

de Fourcy et Fourcy 

 Balthazar-Henry de Fourcy (1669-1754), un ecclésiastique français ;
 Eugène de Fourcy (1812-1889), un ingénieur et cartographe français ;
 Henri de Fourcy (1626-1708), seigneur de Chessy, un prévôt des marchands de Paris ;
 Jacques Fourcy (1906-1990), un peintre français, membre de la Société des peintres de montagne.

Lefébure de Fourcy 

 Louis Lefébure de Fourcy (1787-1869), mathématicien français. 
 Michel-Eugène Lefébure de Fourcy (1812-1889), toujours appelé Eugène de Fourcy, ingénieur français, il est le fils d'Étienne-Louis.
 Charles Lefébure de Fourcy (1815-1904),  ingénieur, hydrographe et militaire français, il est le fils d'Étienne-Louis.

Voir aussi 
 Hôtel de Fourcy, un hôtel particulier situé sur la place des Vosges à Paris, en France
 Rue de Fourcy, une voie située dans le 4e arrondissement de Paris, en France